Rhône – nome in molte lingue del fiume Rodano
 Rhône  – dipartimento della Francia
 Le Rhône – azienda aeronautica
 Rhône-Poulenc – azienda chimico-farmaceutica
 11875 Rhône – asteroide della fascia principale